Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 30 и 31 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 30 июля в 9:00 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:02, а финал — 31 июля.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

100 м, вольный стиль, женщины